

Основные события 
В Риме консулы: Авл Гирций и Гай Вибий Панса Цетрониан (оба — плебеи); консулы-суффекты: Гай Юлий Цезарь Октавиан (патриций) и Квинт Педий (плебей); консулы-суффекты: Гай Альбий Каррина и Публий Вентидий Басс (оба — плебеи); проконсулы: Марк Антоний (в Цизальпийской и Трансальпийской Галлиях) и Марк Юний Брут (в Ахайе, Иллирике и Македонии); преторы: Квинт Галлий Аксиан, Луций Плавтий Планк, Маний Аквилий Красс, Марк (Галлий) Аксиан, Марк Цецилий Корнут, Минуций (в Риме), Публий Вентидий Басс и Публий Рупилий Рекс; пропреторы: Авл Помпей (на Сицилии) и Гай Флавий Гемицилл; плебейский эдил: Волузий; народные трибуны: Луций Корнифиций, Марк Випсаний Агриппа, Марк Сервилий, Марк Теренций Варрон Гибба, Публий Аппулей, Публий Сервилий Каска Лонг, Публий Тиций и Сальвий; квесторы: Манлий Торкват (в Цизальпийской Галлии), Гай Аллий Бала, Гай Кассий Пармский, Квинт Туллий Цицерон и Экстиций; проквесторы: Децим Туруллий (Пантера, в Вифинии) и Луций Корнелий Бальбилл (в Дальней Испании); монетные триумвиры: Гай Флавий Гемицилл, Гней Кальпурний Пизон, Луций Плеторий Цестиан, Луций Фламиний Хилон, Педаний Коста, Петилий Капитолин и Публий Акколей (сын Марка) Ларискол.

В Риме сенаторы обвинили Антония в превышении полномочий, предложили поехать в Македонию, а когда он отказался, объявили «врагом Отечества». Македония передана Марку Бруту, Сирия — Кассию. По предложению Цицерона, сенат делает Октавиана сенатором, даёт ему преторский империй. Консулы и Октавиан направлены против Антония.

14 апреля — произошла битва при Галльском Форуме () между войсками республиканцев под командованием Гая Вибия Пансы Цетрониана и Марка Антония, закончившаяся поражением последнего.

В первом сражении Панса ранен. У Мутины Антоний разбит, но Гирций был убит, а Панса вскоре умер. С остатками войска Антоний отступает в Нарбонскую Галлию.

В Риме сенат подчинил войско Дециму Бруту и Лепиду. Октавиан потребовал от сената триумфа, но получил отказ. Вентидия с 3 легионами Октавиан пропустил за Альпы к Антонию. Октавиан предложил Цицерону добиваться консульства. Цицерон стал агитировать за Октавиана, но сенат отказал Октавиану. Лепид с 7 легионами перешёл на сторону Антония. Октавиан потребовал от сената консульства, сенат отказал, Октавиан двинулся на Рим с 8 легионами и занял город.

19 августа — Консулами Рима избраны Октавиан и его дядя Квинт Педий. Он ввёл проскрипции против убийц Цезаря. Сентябрь — Сенат отменил постановления против Антония и Лепида. На сторону их троих перешли Азиний с 2 легионами, Планк с 3 легионами, к ним перешли 10 легионов Децима Брута. Брут был схвачен и казнён.

Клеопатра послала на помощь Долабелле четыре легиона. Кассий разгромил Долабеллу при Смирне. Легат Гай Требоний, республиканец, погиб в бою. Наместник Кипра Серапион оказал поддержку Кассию. Брут и Кассий собирают войско из 20 легионов. Секст Помпей, обладая огромным флотом, захватил Сицилию и вёл упорную борьбу против триумвиров.

Октябрь — Встреча Антония, Октавиана и Лепида около Бононии. Они провозглашены триумвирами с 27.11.43 по 31.12.38. Консулом на остаток года вместо Октавиана стал Вентидий. Антоний получил Галлию, Лепид — Испанию, Октавиан — Африку, Сардинию и Сицилию. Объявление проскрипций, которым подверглись 300 сенаторов и 2 000 всадников. 18 городов в Италии назначены для поселения армии. Наложены тягчайшие поборы на все слои населения.

7 декабря — Гибель Цицерона.

Основание римской колонии Лугдунум (Лион).

В Иудее убит Антипатр.

Родились 
 43 до н. э. — 17 н. э. — поэт Овидий.

Скончались 
 сер. января — Гай Требоний, легат Гая Юлия Цезаря в Галльскую войну, позже — один из его убийц. Погиб от рук солдат Долабеллы;
 январь — Луций Минуций Базил Сатриан, так же служил легатом в Галльском военном походе будущ. диктатора и участник его убийства. Погиб во время солдатского мятежа в Смирне, провинция Азия;
 14 апреля — Луций Росций Фабат, сподвижник и один из военных легатов Цезаря в Галльскую войну, монетный триумвир в 64 до н. э., народный трибун 55 и претор 49 гг. до н. э. Автор Росциева закона. Погиб в боях с войсками консуляра Марка Антония близ Галльского Форума;
 15 апреля — Гай Вибий Панса Цетрониан, консул текущего года;
 21 апреля — Авл Гирций, консул текущего года. Фаворит Юлия Цезаря;
 21 апреля — Луций Понтий Аквила, плебейский трибун Римской республики в 45 до н. э. (совместно с П. Вентидием Бассом), легат в войске Брута Альбина в Цизальпинской Галлии, противник Юлия Цезаря, к-рый часто подтрунивал над ним. В качестве легата разбил отряды Т. Планка Бурсы и изгнал того из Полленции. Пал в битве под Мутиной;
 нач. декабря — Квинт Педий, автор одноимённого закона, лишавшего убийц Цезаря «воды и огня»;
 7 декабря — Марк Туллий Цицерон (род. 3 января 106 до н. э.), древнеримский политик и философ, блестящий судебный оратор;
 Квинт Туллий Цицерон (род. между 105 и 102 до н. э.), младший брат предыдущего;
 Гай Веррес (род. 120/115 до н. э.), в ранге наместника в 73—71 гг. до н. э. безбожно разорил Сицилию, объект знаменитых речей Цицерона «In Verrem» (Против Верреса);
 Гай Анций Рестион, сын плебейского трибуна 68 до н. э., монетарий ок. 47 года до н. э. Проскрибирован;
 Гай Кассий Лонгин Вар, консул 73 года, коллега Варрона Лукулла. Один из авторов утверждённых сенатом Теренция—Кассия законов. Как и многие другие видные политические деятели Рима того времени, проскрибирован триумвирами и вскоре убит;
 Атия Бальба Цезония, мать Октавиана Августа;
 Сервий Сульпиций Лемония Руф (род. 106/105 до н. э.), римский юрист и политик;
 Маний Ювентий Латеран, претор в 51 до н. э., член коллегии авгуров с 45 до н. э. и легат триумвира Эмилия Лепида в 43 г. Погиб, пронзив себя мечом;
 Луций Кальпурний Пизон Цезонин, консул 58 и цензор 50 до н. э. Тесть Гая Юлия Цезаря;
 Луций Виллий Анналис, претор около 58 до н. э. Погиб из-за предательства сына;
 Децим Юний Брут Альбин, легат Цезаря в Галльскую войну и один из пособников его убийства;
 (Гай или Марк) Гельвий Блазион, сенатор и давний приятель предыдущего (Децим Брут «никак не решался на самоубийство до тех пор, пока Блазион добровольно не лишил себя жизни на его глазах»);
 Публий Сецилий Корона, пожилой сенатор. Являлся членом судебной коллегии, признавшей Кассия и Брута «врагами отечества». Предательски умерщвлён.

Примечания

См. также